Аллея Победы (Зигесаллее; ) — знаменитый в своё время бульвар в берлинском парке Тиргартен. На аллее, проложенной по приказу кайзера Германии Вильгельма II в 1895—1901 годах, располагались мраморные памятники всем маркграфам, курфюрстам Бранденбурга и королям Пруссии, правившим в период с 1157 по 1888 годы. Л. Д. Троцкий в своей статье 1926 года «Затмение солнца» назвал аллею Победы в Тиргартене «глиняной родословной Гогенцоллернов».

История 

Длина бульвара, соединившего площадь Кёнигсплац (ныне площадь Республики) с находившейся ещё на старом месте колонной Победы, составляла 750 метров. Парад из 32 скульптурных изображений Гогенцоллернов начинался с Альбрехта Медведя и заканчивался Вильгельмом I. Каждая скульптурная группа помимо памятника самому правителю включала два бюста личностям, прославившимся во времена его правления.

27 скульпторов под руководством архитектора Густава Фридриха Хальмхубера и скульптора Рейнгольда Бегаса в период с 1895 по 1901 годы создали 32 скульптуры бранденбургских и прусских правителей. Высота каждой статуи составляла 2,75 м. Маркграфы, курфюрсты и короли находились в центре полукруглого пьедестала, сзади окружённого полукруглой скамьёй, которую разделяли на три части два бюста соратников правителя.

В 1903 году на аллее Победы появились 33-я и 34-я скульптурные композиции, созданные по проекту Эрнста фон Ине, а в 1904 году Зигесаллее пополнилась скульптурой принца Вильгельма Прусского, будущего первого кайзера Германии, в военной форме времён Наполеоновских войн, выполненной Адольфом Брюттом.

Аллея стала ярким примером эклектизма в изобразительном искусстве. Монументальный бульвар вызвал многочисленные споры, Вильгельм II подвергся критике за прославление Гогенцоллернов и возвышение их роли в Германской империи. Берлинцы прозвали этот памятник провинциально-буржуазного «домашнего искусства» (к моменту создания уже вышедшего из моды) «Кукольной аллеей».

Во время Ноябрьской революции некоторые скульптуры получили повреждения. На многих пьедесталах появились надписи красной краской «Угнетатели народа» и «Солдаты, не убивайте!». НСДПГ выступала в советах рабочих и крестьянских депутатов за снос скульптурных композиций, но социалистам удалось отстоять сохранение Зигесаллее.

При национал-социалистах мраморные изваяния Зигесаллее должны были занять центральное место в проекте Альберта Шпеера по превращению Берлина в Столицу мира Германию и в связи с этим в 1938 году были перенесены на Большую Звёздную аллею, где вместе с перенесённой колонной Победы, памятниками Бисмарку, Альбрехту фон Роону и Гельмуту фон Мольтке должны были образовать «Форум Второго рейха», то есть кайзеровской Германии.

После Второй мировой войны бульвар был снесён по приказу Межсоюзнической комендатуры в 1947 году, но несмотря на некоторые потери многие скульптуры сохранились, хотя и в повреждённом виде. Некоторые из них обрели новые места прописки (памятники Альбрехту Медведю и Фридриху Вильгельму IV были установлены в цитадели Шпандау), а остальные перевезены во дворец Бельвю, пока в 1954 году в целях консервации не были закопаны в дворцовом парке.

Реставрация скульптур 
В 1978 году в рамках акции «Спаси памятники!» сохранившиеся скульптуры Зигесаллее были извлечены из захоронения, а затем выставлены в берлинском Лапидарии в Кройцберге (26 скульптур и 40 бюстов). С мая 2009 года сохранившиеся скульптуры проходят реставрацию в цитадели Шпандау и начиная с 2015 года станут экспонатами новой постоянной экспозиции «Разоблачение и открытие — Берлин и его памятники».

Примечания

Литература 
 Helmut Caspar (Hrsg): Die Beine der Hohenzollern, interpretiert an Standbildern der Siegesallee in Primaneraufsätzen aus dem Jahre 1901, versehen mit Randbemerkungen Seiner Majestät Kaiser Wilhelm II., Berlin Edition, Berlin 2001, ISBN 3814800869, 128 S.
 Die Berliner Moderne 1885—1914, Hrsg. Jürgen Schütte, Peter Sprengel, Reclam Verlag, Ditzingen 2000, UB 8359, ISBN 978-3-15-008359-8.
 Jan von Flocken: Die Siegesallee. Auf den Spuren der brandenburgisch-preußischen Geschichte. Kai Homilius Verlag, Berlin 2001, ISBN 3-89706-899-0.
 Richard George (Hrsg.): Hie gut Brandenburg alleweg! Geschichts- und Kulturbilder aus der Vergangenheit der Mark und aus Alt-Berlin bis zum Tode des Großen Kurfürsten, Verlag von W. Pauli’s Nachf., Berlin 1900.
 Uta Lehnert: Der Kaiser und die Siegesallee. Réclame Royale, Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1998, ISBN 3-496-01189-0.
 Otto Nagel: H. Zille. Veröffentlichung der Deutschen Akademie der Künste. Henschelverlag Berlin, 1970.
 Max Osborn: Berlin. Mit 179 Abbildungen. In der Reihe: Berühmte Kunststätten Band 43. Verlag von E.A.Seemann, Leipzig 1909.
 Cornelius Steckner: Der Bildhauer Adolf Brütt. Schleswig-Holstein. Berlin. Weimar. Autobiografie und Werkverzeichnis. (Schriften der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek. Hrsg. Dieter Lohmeier. Band 9), Westholsteinische Verlagsanstalt Boyens & Co., Heide 1989. ISBN 3-8042-0479-1 (S. 182—191; S. 172—176).

Ссылки 
 Полный реестр скульптурных групп аллеи Победы

Улицы Берлина
Тиргартен
Снесённые сооружения Берлина
Улицы по алфавиту